

Localidades
Saucier (Mississippi) - uma região censo-designada localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Harrison

Outros
3598 Saucier - um asteróide da cintura principal

Desambiguação